Клод Бёртон Хатчинсон (; 9 апреля 1885 — 25 августа 1980) — американский ботаник, аграрный экономист, преподаватель и мэр города Беркли (1955—1963).

Примечания

Ссылки 
 Claude B. Hutchison Papers, U.C. Davis Special Collections
 Giannini Hall 75th Anniversary
 President to Appoint Claude B. Hutchison, Jr.

Ботаники по алфавиту
Ботаники США